Grisar är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 
 Hartmann Grisar(1845–1932), tysk romersk-katolsk teolog och kyrkohistoriker
 Josef Grisar (1886–1967), tysk romersk-katolsk teolog och kyrkohistoriker

Se även 
 Gris, art av däggdjur

Efternamn